Jula (o Dyula, Dioula) è un'etnia africana
 Jula (o Dyula, Dioula) è la lingua parlata dall'etnia omonima
 Jula è un fiume della Russia nord-occidentale
 Jula è una cantante polacca